Ginga steht für:
 Ginga, japanischer Satellit für Röntgenastronomie
 Ginga (Band),  Alternative-/Popband
 Ginga (Brasilien), Grundbewegung der Capoeira
 Yokosuka P1Y Ginga, japanisches Kampfflugzeug des Zweiten Weltkriegs 

Gîngă ist die alte Schreibweise des Familiennamens von:
 Nicu Gângă (* 1953), rumänischer Ringer